Українізація — впровадження української культури, мови та звичаїв у різних сферах життя.
 Українізація — процес формування українських військових формувань у складі Російської імператорської армії з метою подальшого створення на їх основі українських національних збройних сил за доби Української Центральної Ради.
 Українізація 1920—30-х — тимчасова політика коренізації в УРСР у 1920-30-х роках.
 Українізація програмного забезпечення — пристосування програмного забезпечення до роботи з українською мовою.
 Українізація (мультфільм) —  український анімаційний фільм 1927 року.